De Vereniging voor Technische Physica (afgekort: VvTP) is de studievereniging voor studenten technische natuurkunde aan de Technische Universiteit Delft. De vereniging is opgericht op 2 december 1932 en richt zich op vier kerntaken: onderwijs, carrière, verbreding en gezelligheid. Het logo van de VvTP is het atoommodel zoals voorgesteld door Ernest Rutherford.

Geschiedenis 
De Vereniging voor Technische Physica is op 2 december 1932 opgericht voor de studie technische natuurkunde die in september 1928 is gestart op aandringen van het bedrijfsleven. Toendertijd konden natuurkundestudenten lid worden van de Electrotechnische Vereeniging, maar doordat de belangen en interesses niet overeenkwamen tussen de twee studies is op aandringen van enkele professoren de VvTP opgericht.

In de vroege jaren van de vereniging hield de studievereniging zich vooral bezig met het organiseren van lezingen en excursies. Er werden in die tijd lezingen gegeven door vooraanstaande fysici zoals Schrödinger, Pauli, Geiger en Zernike. Ook heeft Marie Curie dertig leden van de vereniging rondgeleid in haar laboratorium in Parijs.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwamen alle activiteiten van de vereniging tot stilstand en pas na de oorlog werd er weer een excursie georganiseerd. De studie technische natuurkunde ging wel door gedurende deze periode.

In het collegejaar 2012-2013 is de opleiding nanobiologie gestart vanuit een samenwerking tussen Erasmus Universiteit Rotterdam en Technische Universiteit Delft. De studenten nanobiologie konden destijds buitengewoon lid worden van de VvTP. Ze waren bij elke activiteit welkom en namen deel aan commissies. Ook zijn er in die periode activiteiten georganiseerd die specifiek interessant waren voor nanobiologen. In het collegejaar 2013-2014 is een groep nanobiologiestudenten begonnen met voorbereidingen voor het oprichten van een vereniging die specifiek toegespitst is op hun studie. De VvTP heeft hierin de studenten begeleid door te helpen met zaken zoals statuten, een kantoor, financiën en andere benodigdheden. Het eerste bestuur van de studievereniging die hieruit voortgevloeid is, S.V.N.B. Hooke genaamd, nam zitting in het collegejaar 2014-2015.

Bestuur 
Bij aanvang van elk academisch jaar wordt bij de wissel-Algemene Ledenvergadering (wissel-ALV) een nieuw bestuur verkozen en geïnstalleerd. Naderhand wordt de bestuurswissel gevierd tijdens de constitutieborrel, alwaar het nieuw bestuur gefeliciteerd kan worden.

Het bestuur van de VvTP bestaat uit zes of zeven ouderejaars studenten die zich een jaar lang op fulltime basis inzetten voor de vereniging. Elk bestuur bestaat uit een president, secretaris, thesaurier, commissaris extern, commissaris onderwijs bachelor en commissaris onderwijs master. Naast deze functie bekleedt een bestuurslid neventaken, zoals het begeleiden van een van de vele commissies die de vereniging rijk is of het organiseren van De Delftse Bedrijvendagen.

Activiteiten 
De VvTP organiseert gedurende het academische jaar activiteiten voor haar leden. De evenementen variëren in grootte en vallen binnen de categorieën onderwijs, carrière, verbreding en/of gezelligheid. De organisatie van de activiteiten ligt in de handen van commissies en gebeurt vaak in nauwe samenwerking met één of meerdere bestuursleden.

Enkele activiteiten vinden op wekelijkse basis plaats. Zo is er elke woensdag een borrel in faculteitsbar TPKV, georganiseerd door de Barbeheercommissie. Tevens wordt er dikwijls op dinsdagen een externe partij uitgenodigd voor het geven van een zogenaamde lunchlezing.

De VvTP heeft daarnaast een reeks jaarlijks terugkerende activiteiten. De EweCo zorgt ervoor dat aankomend eerstejaars studenten elkaar en de vereniging leren kennen tijdens het eerstejaarsweekend, welke vaak tegen het einde van de zomervakantie plaats vindt. Als aanvulling op de lunchlezingen organiseert de Sympocommissie eenmaal per jaar een symposiumweek, waarbij prominente figuren uit allerlei takken van de wetenschap een inspirerende lezing trachten te verzorgen. In 2019 werd het afsluitende symposium gegeven door fysicus, schrijver en politicus Jan Terlouw. Bij de editie ervoor was expert op het gebied van Snaartheorie en theoretische fysica Erik Verlinde te gast.

Ieder jaar neemt een van de bestuursleden zitting in de organisatie van De Delftse Bedrijvendagen. Dit is de grootste technische carrièrebeurs in de Benelux en wordt sinds 1996 georganiseerd vanuit een samenwerking tussen de studieverenigingen W.I.S.V. ‘Christiaan Huygens’, VSV ‘Leonardo da Vinci’, Gezelschap Leeghwater, Technologisch Gezelschap en VvTP.

Publicaties 
De Physicus is sinds het begin van de jaren 1990 het kwartaalblad van de vereniging. De inhoud en vormgeving van het tijdschrift wordt verzorgd door de achtkoppige Physicus Redactie.

Ereleden 
In 2013 telde de VvTP tien ereleden. Zij hebben deze status verworven door zich in te zetten voor de vereniging.

Trivia 

 Hoogleraar Walter Lewin is bestuurslid geweest van de VvTP in 1957

Zie ook 
 Lijst van Nederlandse universitaire studieverenigingen

Referenties 

Studievereniging aan de Technische Universiteit Delft